Suzanne est le titre de plusieurs films :
 Suzanne est un film français réalisé par René Hervil et Louis Mercanton, sorti en 1916
 Suzanne, film français de Léo Joannon et Raymond Rouleau sorti en 1932 ;
 Suzanne, film canadien de Robin Spry sorti en 1980 ;
 , film slovaque de  sorti en 1996 ;
 Suzanne, court métrage français de Mona Achache sorti en 2005. ;
 Suzanne, film français de Viviane Candas sorti en 2007 ;
 Suzanne, film français de Katell Quillévéré sorti en 2013.

Voir aussi